Adolfo Franci (1895-1954) – sceneggiatore e critico cinematografico italiano
Alfredo Franci (1934) – calciatore italiano
Antonio Maria Franci (1705-1790) – vescovo cattolico italiano
Benvenuto Franci (1891-1985) – baritono italiano
Carlo Franci (1927-2019) – direttore d'orchestra italiano
Claudio Franci (1956) – politico italiano
Gerolamo Franci Conestaggio (1530 circa-1617 circa) – mercante, letterato e storico italiano
Giorgio Renato Franci (1933-2012) – storico delle religioni, filosofo e linguista italiano
Lorenzo Franci, noto anche con lo pseudonimo di Pirrino (1858-...) – fantino italiano
Mariano Delli Franci (1819-1884) – patriota italiano
Rinaldo Franci (1852-1907) – compositore e violinista italiano
Umberto Franci (1909-2012) – artista italiano
Essere una “Franci” utilizzato come aggettivo disprezzativo.